

Cinema 
 Gentry – film del 1987 interpretato da Roger Daltrey

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Gentry – città della Contea di Benton, Arkansas
 Gentry – villaggio della Contea di Gentry, Missouri

Persone 
 Alvin Gentry – allenatore di pallacanestro statunitense
 Alwyn Howard Gentry – botanico statunitense
 Amy Gentry – scrittrice statunitense
 Antonia Gentry – attrice statunitense
 Bobbie Gentry – cantante statunitense
 Dennis Gentry – ex giocatore di football americano statunitense
 Zach Gentry – giocatore di football americano statunitense

Sociologia 
 Gentry – classe sociale
 American gentry – classe sociale americana